Bevers (geslacht), een groep knaagdieren
bever (dier) (Castor fiber) of Europese bever
Canadese bever (Castor canadensis) of Noord-Amerikaanse bever
Bever (België), een gemeente in België
Bever (Strombeek-Bever), een gehucht in Strombeek-Bever, deelgemeente van de Belgische gemeente Grimbergen
Bever (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland
Bevers (Narnia), fictieve personages uit De Kronieken van Narnia door C.S. Lewis
Bever (Weser), een rivier in Duitsland
Bevers (scouting), speltak voor de jongsten, 4-6 jaar, bij scouting.

Zie ook 
 Beveren
 De Bever